Das Proximus Diamond Games 2002 war ein Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Antwerpen. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 9. bis 17. Februar 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Antwerpen